Stöppler ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Stöppler (* 1977), deutsche Regisseurin
 Wilhelm Stöppler (* 1888–?), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor 
 Willi Stöppler  (1906–1985), deutscher Übersetzer und Verlagskaufmann